A va vagy VA jelentései lehetnek:

 Va, japán kana
 .va, a Vatikán internetes legfelső szintű tartomány kódja
 VA, a Vatikán ISO-országkódja
 VA, Virginia rövidítése